De Worp, een natuurgebied bij Drimmelen
het Worpplantsoen te Deventer
een nest jonge dieren
een worp met een persoon: bij judo, jiujitsu of aikido
een merk van gitaren, zie: Worp (gitaar)

Personen
 Johannes Worp